Belém de São Francisco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Belém de São Francisco (ort), Pernambuco, 
 Belém de São Francisco (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar